Кухты  — название населенных пунктов:

Беларусь 
 Кухты — деревня, Озерецкий сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Кухты — деревня, Вязынский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Кухты — деревня, Бокшицкий сельсовет, Слуцкий район, Минская область